Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2012 war die 37. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 24. November bis 2. Dezember 2012 im Princess Hotel in Sofia statt.
Ursprünglich war das ägyptische Scharm asch-Schaich als Austragungsort vorgesehen, wegen der instalbilen politischen Situation infolge der Revolution in Ägypten 2011 wurde das Turnier jedoch in die bulgarische Hauptstadt verlegt, wo im März bereits die U21-Europameisterschaft stattgefunden hatte.

Weltmeister wurde Mohammed Asif aus Pakistan, der im Finale den Engländer Gary Wilson mit 10:8 besiegte.

Modus 
Die 102 teilnehmenden Spieler wurden in 20 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe und zwei Gruppenvierte qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Sofia